Hussinetz ist der Name folgender Orte:
 Husinec u Netolic, Stadt im  südlichen Tschechien 
 Gęsiniec, Ort in der Stadt-Land-Gemeinde Strzelin (Strehlen) im Powiat Strzeliński (Kreis Strehlen) in Niederschlesien im südlichen Polen, tschechisch Husinec, bis 1937 Hussinetz, bis 1945 Friedrichstein 

Siehe auch:
 Husinec u Řeže, eine Gemeinde nördlich von Prag in Tschechien, deutsch Husinetz